Marta Lasalas es una periodista española, especializada en política de Cataluña. 

Entre 1989 y 2011 trabajó como especialista en política al diario Avui. También ha colaborado con varios medios, programas de radio y televisión. Ha participado en tertulias cómo la de La nit a RAC1, entre otros. Actualmente trabaja en El Nacional como jefa de la sección de política. 

Está casada con el exdirector de La Vanguardia, José Antich.

Referencias 

Periodistas de Cataluña